Bojan kan syfta på:

Bojan – ett Chalmersspex, uppsatt 1948

Personer
Bojan Djordjic, en svensk fotbollsspelare
Bojan Kostreš, en serbisk provinspresident
Bojan Križaj, en slovensk alpin skidåkare
Bojan Krkić, en spansk fotbollsspelare
Bojan Westin, en svensk skådespelare

Geografi

Bulgarien 

 Bojan (distrikt), Sjumen, Obsjtina Venets, 
Bojanakyrkan – en medeltida bulgarisk kyrka

Robotskapade Bulgarienförgreningar
Robotskapade Polenförgreningar